Zu den Strecken des Fahrplanfelds 660 (Zürich–Thalwil–Zug–Luzern) siehe:

 Linksufrige Zürichseebahn (Zürich–Thalwil)
 Bahnstrecke Thalwil–Arth-Goldau (Thalwil–Zug)
 Bahnstrecke Zug–Luzern

600…